Монте де Оро има више значења:

 Монте де Оро (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де Оро (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де Оро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де Оро (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Монте де Оро (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте де Оро (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте де Оро (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику